Herbert Koch kan syfta på:

* Herbert Koch (1880–1962), tysk arkeolog
 Herbert Koch (1882–1968), österrikisk pediater
 Herbert Koch (1886–1982), tysk historiker och romanist
 Herbert Koch (1904–1967), tysk kemist 
 Herbert Koch (född 1942), tysk teolog och författare
 Herbert Koch (född 1962), tysk matematiker